Leducq ist der Familienname folgender Personen:
 André Leducq (1904–1980), französischer Radrennfahrer
 Emmanuel Leducq-Barome (* 1971), französischer Dirigent